McKenty ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Kerlin McKenty (1827–1866), US-amerikanischer Politiker
 Neil McKenty (1924–2012), kanadischer Radiosprecher